

Espressões em latim
Exempli gratia
Sola gratia
Deo-gratias

Outros
424 Gratia
Gratia (Teleorman)

Desambiguação